Geist steht für:
 Geist, allgemeiner Ausdruck für die kognitiven Fähigkeiten des Menschen
 anderer Name für die Landschaftsform Geest
 Geist, Rechengröße in der Quantenfeldtheorie, siehe Faddejew-Popow-Geister
 Geist (Album), Album des deutschen Rappers OG Keemo
 Geist (Band), deutsche Alternative-Rock-Band, gegründet 2000
 Geist (Computerspiel), Videospiel
 Geist (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Geist genannt Hagen, halberstädtisches Adelsgeschlecht, siehe Hagen genannt Geist
 Geist (Spirituose), Destillate mazerierter Früchte
 Geist zu Wildegg, schwäbisches Adelsgeschlecht
 Geistwesen, immateriell vorgestellte Wesen in Glaubensvorstellungen
 Heiliger Geist, in der christlichen Lehre die dritte Person Gottes
 Naturgeist, Wesenheit, die in Verbindung mit einem bestimmten Ort in der Natur steht
 Schicksalsgeist, Oberbegriff für unkörperliche Wesen in Religionen, siehe Dämon
 Totengeist, unkörperlich vorgestelltes Wesen, siehe Gespenst

Geist ist der Name folgender Orte:
 Münster-Geistviertel, Stadtviertel von Münster (Westfalen), Nordrhein-Westfalen
 Geist (Wadersloh), Bauerschaft von Wadersloh, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Geist (Gemeinde Tannheim), Ortschaft von Tannheim (Tirol), Bezirk Reutte, Tirol
 Geist, Hofgruppe in Gurzelen, Kanton Bern, Schweiz
 Geist, deutscher Name der Gemeinde Apața in Siebenbürgen, Rumänien

Geïst steht für:
 ehemaliger Name der Band Eïs

Siehe auch:

 Haus Geist
 Geister